Mürsəlli – centro abitato del distretto di Imishli, in Azerbaigian
 Mürsəlli – centro abitato del distretto di Sabirabad, in Azerbaigian